A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Kearsarge:

 : uma chalupa de guerra que serviu de 1862 a 1894.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Kearsarge que serviu de 1900 a 1920.
 : um porta-aviões da Classe Essex que serviu de 1946 a 1970.
 : um navio de assalto anfíbio da Classe Wasp em serviço desde 1993.